Жа́йворонок:

Птахи 
 Жайворонок — назва птахів, що відносяться до родини жайворонкових (Alaudidae), зокрема видів роду Жайворонок (Alauda).

Жайворонок — українське прізвище. Відомі носії:
 Жайворонок Богдан Сергійович (1982—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жайворонок Віталій Вікторович (1941) — український мовознавець.

Посилання 
Жайворонок  // 

Українські прізвища